El término ilustre y sus derivados pueden referirse, en esta enciclopedia:

a noble;
a célebre o insigne;
al sobrenombre de Antíoco IV Epífanes;
a algunos tratamientos de cortesía:
al tratamiento de Muy Ilustre Señor, que se da a los canónigos.
al tratamiento de Ilustrísimo Señor o Ilustrísima Señora (Su Ilustrísima, aplicable a ambos), que se da a numerosas autoridades administrativas, escolares, militares y religiosas (en este último caso, suele añadirse el tratamiento de "Reverendísimo");
al tratamiento de Alteza Ilustrísima utilizado para determinados miembros de casas reales

En los usos jurídicos, se dirigen escritos "A la Ilustre Sala", cuando se trata de órganos colegiados, es decir, que no son unipersonales, y además llevan incorporado el apelativo de Ilustre todos los colegios profesionales de abogados de España (por ejemplo, ICAM, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid), con la particularidad de que el Colegio de Abogados de Zaragoza es además Real e Ilustre, por concesión de la corona española, y se trata del más antiguo de España, en consonancia con el primer significado del adjetivo, según la Real Academia Española, "de distinguido origen" (ReICAZ). 
en al francmasonería, se utiliza en el nombre de algunos grados o cargos: Ilustre Gran Comendador, por ejemplo.

Véase también
Anexo:Tratamientos oficiales en España
Anexo:Tratamientos protocolarios de la monarquía y la nobleza